Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 280001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 października 2001 do 27 lutego 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

280001-280100

280101-280200

280201-280300

280301-280400

280401-280500

280501-280600

280601-280700

280701-280800

280801-280900

280901-281000

Przypisy 

Lista planetoid 280001-281000